Le Hong Kong Open 2017 est l'édition 2017 du Hong Kong Open qui se déroule au Hong Kong Squash Centre à Hong Kong du 14 au .

Leo Au provoque la surprise du premier tour en éliminant le tenant du titre Ramy Ashour.
Pour la première fois, les demi-finales opposent 4 joueurs égyptiens.

En finale, Mohamed El Shorbagy l'emporte face au récent vainqueur de l'US Open Ali Farag.

Dotation et points 
En 2017, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Hong Kong Open
 Hong Kong Open féminin 2017
 Saison 2017-2018 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Masculin 2017
Sport en Chine en 2017
2017 à Hong Kong
Sport en novembre 2017
PSA World Series 2017